Adam Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Adam Creek (East Fork Amite River) im US-Bundesstaat Mississippi
 Adam Creek (West Fork Wallowa River) im US-Bundesstaat Oregon

Siehe auch:
 Adams Creek